Stolařík bzw. Stolárik ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Stolařík (* 1933), tschechischer Volleyballspieler und -trainer
 Mark Stolárik (* 1943), kanadischer Historiker 
 Stanislav Stolárik (* 1955), römisch-katholischer Weihbischof in Košice